Следи списак споменика културе у општини Неготин:

|}

Спољашње везе 

 Републички завод за заштиту споменика културе - Београд
 Непокретна културна добра
 Листа споменика

Грађевине у Неготину 
Спискови везани за Србију
Културно наслеђе јужне и источне Србије